Игнатий Ивановский:
 Ивановский, Игнатий Александрович (1858—1926) — русский юрист.
 Ивановский, Игнатий Иакинфович (1807—1886) — юрист, профессор Санкт-Петербургского университета.
 Ивановский, Игнатий Михайлович (1932—2016) — советский и российский поэт-переводчик.